Köhnke ist der Familienname folgender Personen:
 Jörn Köhnke (* 1940), deutscher Architekt
 Klaus Christian Köhnke (1953–2013), Professor für Kulturtheorie und Kulturphilosophie am Institut für Kulturwissenschaften an der Universität Leipzig

Siehe auch:
 Kohnke